Убли могу бити:

 Убли (Никшић), насељено место у општини Никшић, Република Црна Гора
 Убли (Подгорица), насељено место уопштини Подгорица, Република Црна Гора
 Убли (Херцег Нови), насељено место у општини Херцег Нови, Република Црна Гора
 Убли (Цетиње), насељено место у општини Цетиње, Република Црна Гора
 Убле (Ластово), насељено место у општини Ластово, Република Хрватска